Perithous är ett släkte av steklar som beskrevs av Holmgren 1859. Perithous ingår i familjen brokparasitsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Brokparasitsteklar